Позо Нумеро 9 има више значења:

 Позо Нумеро 9 (Пабељон де Артеага), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Позо Нумеро 9 (Либрес), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику